De engelstalige vertaling van zweten. 

Muziek
 Sweat (album van Hadise), een album van Hadise
 Sweat (single van Hadise), een single van Hadise
 Sweat (Kool & The Gang), een album van Kool & The Gang
 Sweat (Nelly), een muziekalbum van Nelly
 Sweat (Snoop Dogg), een single van Snoop Dogg
 Sweat (band), een Nederlandse band met Jan Hendriks en Carel Copier

Film en televisie
 Sweat (televisieserie), sport-televisieserie van John Rapsey met Martin Henderson
 Sueurs (2002), film van Louis-Pascal Couvelaire met Jean-Hugues Anglade en Joaquim de Almeida

Personen
 Keith Sweat, een Amerikaans zanger